Rogojampi kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Rogojampi, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Rogojampi, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar